Independiente femenino puede referirse a:

 Club Atlético Independiente (fútbol femenino) Club de fútbol femenino de Avellaneda, Argentina;
 Independiente Santa Fe Femenino Club de fútbol femenino de Bogotá, Colombia;
 Deportivo Independiente Medellín Femenino Club de fútbol femenino de Medellín, Colombia;
 Independiente del Valle Femenino Club de fútbol femenino de Ecuador;
 Sociedad Cultural y Deportiva Independiente (Camp Redó) (femenino) Club de fútbol femenino de Palma de Mallorca, España.